Kinabatangan (district), district in Maleisië
 Kinabatangan (kiesdistrict), federaal kiesdistrict in Maleisië
 Kinabatangan (stad), stad en gemeente in Maleisië
 Kinabatangan (taal), Austronesische taal gesproken in Maleisië
 Kinabatanganrivier, rivier op Borneo in Maleisië